Osoby:
 Eberhard Ponndorf – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Pondorf